Premier League 2009-10 var den 18. sæson siden oprettelsen af ligaen i 1992. Kampene fandt sted fra 15. august 2009 til 9. maj 2010. Manchester United var de forsvarende mestre. Der deltog som altid 20 hold i ligaen. Wolves, Birmingham og Burnley er de tre oprykkere.
  
Ligaens top 3 kvalificerede sig direkte til UEFA Champions League 2010-11, mens fjerdepladsen kan kvalificere sig igennem en play-off kamp. Femtepladsen kvalificerede sig til Europa League og de tre nederste hold rykker ned i The Championship.

Ligatabel 

1: Fratrukket 9 point for at blive sat i administration

Statistik

Målscorer

Assister

Fodnoter 

2009-10
Fodboldsæson 2009-10